Los esfenacodontios (Sphenacodontia) son un clado que incluye a la familia Sphenacodontidae y a todos sus descendientes (incluidos los mamíferos). Surgieron durante el Carbonífero Superior (Pensilvánico). Se caracterizan por un engrosamiento del maxilar superior, visible por su superficie interna, y por tener dientes premaxilares empotrados en alvéolos profundos. Se les considera proto-terápsidos.

Taxonomía 

 Clase Synapsida
 ORDEN Pelycosauria
 Suborden Eupelycosauria
 Sphenacodontia (incluye parafiléticos a Sphenacodontidae)
 †Cutleria
 †Haptodus
 †Palaeohatteria
 †Pantelosaurus
 Sphenacodontoidea
 †Ctenorhynchus
 Familia †Sphenacodontidae (sensu stricto)
 †Ctenorhachis
 †Ctenospondylus
 †Dimetrodon
 †Neosaurus
 †Secodontosaurus
 †Sphenacodon
 †Steppesaurus
 Familia †Tetraceratopsidae
 Orden Therapsida
 Clase Mammalia

Filogenia 
Cladograma según Fröbisch et al. de 2011:

Referencias

 Laurin, M. y Reisz, R. R., 1997, Autapomorphies of the main clades of synapsids - Tree of Life Web Project

Véase también
 Evolución de los mamíferos

Enlaces externos
 Synapsida: Sphenacodontia